Krock ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Krock, US-amerikanischer Journalist (New York Times), Pulitzerpreisträger
 Hinrich Krock (1671–1738), dänischer Maler
 Jeanine Krock, deutsche Autorin

Krock steht ebenfalls für:
 Zuckerrübensirup

Siehe auch:
 Crock
 Kroc
 Krok (Begriffsklärung)